«Фрунзенец-Лига-99» () — украинский футбольный клуб из Сум. Основан в 1960 году. Лучшее достижение в первенстве Украины — 9 место в первой лиге в сезонах 1999/00 и 2003/04. Лишён профессионального статуса в 2002 году.

История 
Сумская футбольная команда мастеров «Авангард» начала своё выступление в чемпионате СССР среди команд мастеров класса «Б» в 1960 году. В том сезоне произошло изменение регламента и в чемпионате появилась полноценная Украинская зона. Одно из образовавшихся мест было отдано Сумам, вследствие чего из лучших игроков местных любительских футбольных команд был собран «Авангард». В 1968 году сумчане стали серебряными призёрами своей зоны. А через год стали победителями группы и в финале завоевали бронзовые награды и место во второй группе класса «А». Следующие сезоны были не очень удачными для сумских футболистов, лишь в 1974 году «Фрунзенец» (так стала называться команда) занял четвёртое место в турнире команд второй лиги. В 1982 году сумчане покинули лигу мастеров.

В 1999 году клуб был возрожден под названием «Фрунзенец-Лига-99». Под этим названием команда выступала во второй лиге чемпионата Украины до сезона 2001/02, в котором заняла 5-е место. На следующий сезон команда уже не заявилась. Произошло объединение ФК «Фрунзенец-Лига-99» и ФК «Сумы».

Прежние названия 
 1960—1962: «Авангард» ()
 1963—1971: «Спартак» ()
 1972—1983: «Фрунзенец» ()
 1999—2002: «Фрунзенец-Лига-99» ()

Примечания

Ссылки 
 Украинские футбольные клубы на КЛИСФе

См. также 
 Сумское НПО имени М. В. Фрунзе
 «Агротехсервис» (Сумы)
 «Спартак» (Сумы)
 ФК «Сумы»

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
ФК «Фрунзенец-Лига-99» Сумы
Футбольные клубы Сум